Charlotte Bunch – scrittrice e attivista statunitense
 Greg Bunch – ex cestista statunitense
 Jarrod Bunch – attore ed ex giocatore di football americano statunitense